Никола Ковачев може да се отнася за:

 Никола Ковачев, български предприемач
 Никола Ковачев (1934-2009), български футболист
 Никола Ковачев (1926-2005), български режисьор